18 — шестой студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 13 мая 2002 года.

Альбом занимал первые строчки чартов в Великобритании (обогнав The Platinum Collection группы Queen) и в других европейских странах. Он также достиг 4 строчки в Billboard 200. 18 получил золотые и платиновые награды в более чем 30 странах и разошёлся тиражом более 4 миллионов экземпляров по всему миру, что очень значительно для альбома электронной музыки, несмотря на то, что предыдущий альбом Play собрал сумму в два раза больше.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081119040628/http://www.moby.com/discography/18.html — информация о альбоме на официальном сайте музыканта

Альбомы Моби
Альбомы Mute Records
Альбомы V2 Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums